Das kalte Herz – film del 1924 diretto da Fred Sauer
Das kalte Herz – film del 1933 diretto da Karl Ulrich Schnabel
Das kalte Herz – film del 1950 diretto da Paul Verhoeven
Das kalte Herz – film del 2014 diretto da Marc-Andreas Bochert
Das kalte Herz – film del 2016 diretto da Johannes Naber